Hanka steht für:

 Hanka, ein slawischer Diminutiv von Hanna
 Hanka Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Hanka ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Hanka, österreichische Eiskunstläuferin
 Václav Hanka (1791–1861), tschechischer Schriftsteller und Linguist